Il singolare del Newsweek Champions Cup and the Evert Cup 1998 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Marcelo Ríos ha battuto in finale Greg Rusedski 6–3, 6–7 (15–17), 7–6 (7–4), 6–4.

Teste di serie
Le prime 8 teste di hanno ricevuto un bye per il 2º turno

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Newsweek Champions Cup and the State Farm Evert Cup 1998
ATP Tour 1998